Panini — итальянская компания из Модены, специализирующаяся на производстве наклеек (стикеров), коллекционных и игровых карточек, комиксов, книг и т. д. Известна на весь мир благодаря производству коллекционного материала на разные темы.

История 
Основатели компании, братья Панини, с 1945 года владели палаткой с прессой на улице Corso Duomo в Модене, а в 1954 году открыли «Бюро дистрибуции прессы братьев Панини».

Компания Panini была основана братьями Бенито и Джузеппе Панини в 1961 году и выпустила свою первую коллекцию Calciatori. В 1963 году к ним присоединились Франко и Умберто Панини. С начала 1970-х компания выпускает наклейки, посвящённые чемпионатам мира по футболу, а с начала 1980-х — и чемпионатам Европы по футболу. Panini имеет опыт выпуска наклеек и коллекционных и игровых карточек по целому ряду крупнейших футбольных событий — Лига чемпионов УЕФА, Кубок африканских наций, Кубок Америки, чемпионаты Италии, Англии, Германии, Испании, Франции, Португалии, Шотландии, Австрии, Бразилии, Турции. Panini выпускает также продукцию, посвящённую хоккею с шайбой (НХЛ), баскетболу (НБА), теннису, кино- и мультфильмам и т. д.

Первые коллекции 
Панини в начале 60-х годов выпускала внутри Италии коллекции, посвящённые Чемпионату Италии в серии А. Альбомы вмещали в себя места для стикеров с номерами, такие же номера были и на оборотной стороне стикеров. В Италии данные коллекции получили большую известность в основном среди детей. Стали появляться первые клубы коллекционеров. В 1970 году компания принимает решение выпустить коллекцию, посвящённую Чемпионату мира, проводимому в Мексике. Данная коллекция была первой, которая вышла на английском языке и за пределами Италии. Как и коллекции, посвящённые Чемпионату Италии, коллекция Чемпионат мира 1970 получила широкую известность. Компанию буквально завалили письмами благодарности со всего мира. В 70-е вышли ещё две коллекции, посвящённые Чемпионатам мира 1974 и 1978 года, также компания Панини начинает выпускать коллекции, посвящённые европейским чемпионатам — Англии, Германии. В 1979 году Панини выпускает коллекцию, посвящённую Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который проводился в Москве. В СССР эта коллекция не продавалась, так как официального представительства и дистрибьюторов в СССР не было. Коллекции, посвящённые хоккею, также имели большой спрос во всём мире.

С 1980 года компания Панини начинает выпуск коллекций, посвящённых Чемпионатам Европы по футболу. С 80-х начинается выпуск коллекций, посвящённых НХЛ.

«Панини» в СССР 

В 1990 году издательский дом «Бурда Моден» начинает продажу в Москве коллекции фирмы Панини, посвящённой Чемпионату мира по футболу в Италии. Реклама данной продукции демонстрировалась по телеканалу «2x2». Данный альбом был выпущен на английском языке, на последней странице на русском языке были необходимые разъяснения. Данная коллекция продавалась в магазине «Спортивная книга» на улице Сретенка и в магазине возле станции метро «Октябрьская». Выпущенная коллекция получила огромную популярность в СССР. Стали появляться первые коллекционеры. Издательский дом «Бурда Моден» стал официальным дистрибьютором фирмы Панини в СССР.

«Панини» в России 
Коллекция, посвящённая Чемпионату Европы по футболу 1992 года, в России и странах СНГ официально не выпускалась. В России вышла коллекция, посвящённая Чемпионату мира по футболу 1994 года. Данная коллекция была уникальной в своём роде. В альбом входило 444 стикера, такая версия выпускалась почти по всём мире. Но имелись и выпуски во Франции, в коллекцию входило 330 стикеров, английская серия насчитывала 416 стикеров, были выпуски в Аргентине. У многих коллекционеров данная коллекция имела много нареканий.

В 1996 году в России выходит коллекция, посвящённая Чемпионату Европы по футболу, проводимому в Англии. Это первая коллекция на русском языке. Данная коллекция выходила под рекламой новой игры «Наклей-ка». На обложке альбома был изображён Игорь Колыванов. Официальном дистрибьютором фирмы Панини по выпуску альбома в России и странах СНГ была компания «Дрофа-Премьера». Также на задней обложке альбома был 10 % купон на скидку в любой магазин «Adidas». В рамках альбома проводилась акция — любой приславший 100 уголков от пакетиков мог принять участие в розыгрыше путёвок на Олимпийские игры в Атланте. Альбомы данной серии получили новый всплеск движения коллекционеров, к примеру, в мае 1996 года, перед товарищеским матчем Россия — Польша, альбомы всем посетителям матча раздавались бесплатно. В 1997 и последующих годах в России в рамках акции игры «Наклей-ка» выпускались русифицированные коллекции, посвящённые НХЛ. Коллекции, посвящённые НХЛ, также были очень популярны в России, в основном из-за россиян, выступавших за океаном.

В 1998 году компания «Danone» представила в России коллекцию, посвящённую Чемпионату Мира по футболу во Франции. Данный альбом также вышел благодаря игре «Наклей-ка» и компании «Данон», которая проводила различные акции. Данная коллекция тоже оказалась уникальной. Так, на страничке, посвящённой сборной Англии, не было номеров для трёх футболистов — Тони Адамса, Леса Фердинанда и Робби Фаулера, хотя на обратной стороне стикеров номера были. Данные 3 стикера очень редко попадались в пакетиках со стикерами и стали редкими, чем вызывали большой ажиотаж среди коллекционеров. Другой проблемой стала сборная Ирана. В пакетиках данных стикеров вообще не было. По официальному заявлению компании Панини на стикерах должны были быть в футболках красного цвета и был выпущен пробный экземпляр, но данный экземпляр вызвал нарекания у федерации футбола Ирана, и данные стикеры выпущены не были, по другой версии, фотографии игроков, не соответствовали заявленному на Чемпионат Мира составу. Позже в Великобритании под лицензией Панини вышли стикеры сборной Ирана в жёлтой форме (официальной информации об этом нет, что не доказывает их оригинальность или правомерность лицензии. Также нет официальной информации и по вкладке, где иранцы в красных футболках).

Из-за дефолта в 1998 году игра «Наклей-ка» перестала существовать.

Другие коллекции 
В конце 1990-х годов компания Панини выпустила коллекцию, посвящённую Лиге Чемпионов УЕФА. Было выпущено три коллекции сезонов 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 плюс дополнительный выпуск. После чего выпуски, посвящённые Лиге Чемпионов УЕФА, не выпускались до сезона 2006/2007. Выпуски данной и последующих коллекций вновь вышли в России благодаря Издательскому дому «Бурда». В 2008 году в России вышла коллекция, посвящённая Чемпионату Европы по футболу. Данная коллекция вновь стала очень популярной среди коллекционеров, в Москве и других городах стали появляться общества коллекционеров, появились специализированные сайты для обменов различными коллекциями.

У многих коллекционеров к коллекциям, приуроченным к Чемпионатам Мира и Европы были нарекания, дело в том, что сами коллекции выходят раньше чем сами первенства, и компания получает списки из федераций футбола стран участниц, но часто в составы вносят изменения, из-за чего некоторые стикеры не соответствуют действительности. Компания Панини делает дополнительные выпуски, яркий пример — в коллекции к Чемпионату Мира по футболу в 2006 году, в составе сборной Германии был стикер Оливера Кана, хотя в составе выступал Йенс Леманн, после чемпионата Панини выпустила 7 стикеров дополнительной серии, к указанному Леманну были добавлены стикеры Филиппо Индзаги, Майкла Каррика, Оуэна Харгривза и других. Коллекция Чемпионата Мира по футболу 2006 года в России не выпускалась.

Кроме коллекций, посвящённых футболу и хоккею, в России продавались коллекции, посвящённые НБА сезонов 2009/2010 и 2010/2011, а также коллекции, посвящённые героям мультфильмов, которые имели большой успех среди детей.

Коллекции, выпускаемые в СССР и России 

 Чемпионат мира по футболу 1990 года
 Чемпионат мира по футболу 1994 года
 Чемпионат мира по футболу 1998 года
 Чемпионат мира по футболу 2010 года
 Чемпионат мира по футболу 2014 года
 Чемпионат мира по футболу 2018 года
 Чемпионат Европы по футболу 1996 года
 Чемпионат Европы по футболу 2000 года
 Чемпионат Европы по футболу 2008 года
 Чемпионат Европы по футболу 2012 года
 Чемпионат Европы по футболу 2016 года
 Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года
 Барби — принцесса острова
 ПХЛ 2005/2006 годов
 НХЛ 1987/1988 годов
 НХЛ 1988/1989 годов
 НХЛ 1989/1990 годов
 НХЛ 1990/1991 годов
 НХЛ 1991/1992 годов
 НХЛ 1992/1993 годов
 НХЛ 1993/1994 годов
 НХЛ 1994/1995 годов
 НХЛ 1995/1996 годов
 НХЛ 1996/1997 годов
 НХЛ 1997/1998 годов
 НХЛ 1998/1999 годов
 НХЛ 1999/2000 годов
 НХЛ 2000/2001 годов
 НХЛ 2003/2004 годов
 НХЛ 2005/2006 годов
 НХЛ 2006/2007 годов
 НХЛ 2008/2009 годов
 НХЛ 2009/2010 годов
 НХЛ 2010/2011 годов
 НХЛ 2011/2012 годов
 НХЛ 2012/2013 годов
 НХЛ 2013/2014 годов
 «Мир животных» (1996 год)
 «Скуби-Ду» (2009 год)
 «Чародейки» (2009 год)
 Лига Чемпионов УЕФА 1999/2000 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2000/2001 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2006/2007 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2007/2008 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2008/2009 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2009/2010 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2010/2011 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2011/2012 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2012/2013 годов
 Лига Чемпионов УЕФА 2013/2014 годов
 НБА 2009/2010 годов
 НБА 2010/2011 годов
 Российская футбольная премьер-лига 2011/2012 годов
 Российская футбольная премьер-лига 2012/2013 годов
 РФПЛ 2011—2012 годов. Карточки «Adrenalyn XL»
 РФПЛ 2013—2014 годов. Карточки «Adrenalyn XL»

Другая продукция 
Компания «Панини» выпускает также спортивные карточки, посвящённые Чемпионатам мира и Европы по футболу, чемпионатам НХЛ, НБА, НФЛ и МЛБ, а также регбийные и теннисные карточки.

«Панини» в других странах 
Учитывая, что компания находится в Италии, самое большое внимание уделяется выпускам, посвящённым Чемпионату Италии по футболу: в данные коллекции входят стикеры команд и футболистов серии A и B, также стикеры команд серии C1 и C2 и женские команды. Для удобства выпускаются дополнительные стикеры футболистов, выставленных на трансфер или приобретённых в ходе сезона. В Германии до сезона 2009/2010 немецкое представительство Панини выпускало коллекции, посвящённые немецкой Бундеслиге, альбомы не имели дополнительных стикеров, но в самих альбомах было много статистических данных, кроме того, у футболистов, имеющих собственные страницы в интернете, указывались адреса. Французское представительство выпускает коллекции Чемпионата Франции, как и Чемпионат Италии, с дополнительными стикерами, но без команд низших дивизионов. Другие европейские чемпионаты выпускаются как правило по одному стандарту — в альбом входят стикеры, футболистов и команд только высшего дивизиона, с несколькими дополнительными стикерами, посвящёнными чемпиону прошедшего сезона, обладателю кубка страны, лучшему бомбардиру. Коллекции, выпускаемые в США и Канаде, посвящённые НХЛ, имеют в своих альбомах стикеры хоккеистов, новичков, обладателей трофеев. По такому же стандарту выпускают коллекции, посвящённые баскетболу, бейсболу и американскому футболу. В Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Великобритании огромным спросом пользуются коллекции местных регбийных лиг, а также кубкам 6 наций.
Панини выпускает коллекции, посвящённые Кубкам Америки и Кубкам Африки.

«Панини» и конкуренты 
До 1993 года коллекции, посвящённые Английской Премьер-Лиге, выпускались Панини, но с 1993 и до настоящего времени коллекции, посвящённые Английской Премьер-Лиге, выпускаются компанией Мэрлин и дочерней компанией Топпс. Также Топпс выпускает коллекции, посвящённые немецкой Бундеслиге, что вызывает много нареканий со стороны немецких любителей футбола, из-за отсутствия статистики и «шаблонности» Топпс. В США конкурентом Панини в производстве спортивных карточек является фирма «Upper Deck».

«Панини» и РФС и КХЛ 
В России после выходов спортивных и иных коллекций среди коллекционеров и болельщиков был вопрос — возможен ли выпуск коллекций Чемпионата России по футболу и Чемпионата КХЛ. Многие считали рынок России не освоенным и очень прибыльным. В официальной прессе нигде и никогда не говорилось о переговорах между компанией Панини и руководством РФС или КХЛ. Коллекции, посвящённые Чемпионату России по футболу сезонов 2009 и 2010, выпускались фирмой «Спортнаклейка», а Чемпионат КХЛ 2010 выпускался компанией Upper Deck, что вызвало недовольство среди российских коллекционеров низким качеством продукции, плохим дизайном и минимальными статистическими данными.

Дополнительные выпуски коллекций 
В 2008 году фирма Панини сделала дополнительный выпуск по коллекциям Чемпионат Европы по футболу 1984, 1988 и 1992, Чемпионат мира по футболу 1982, 1986 и 1990. Дополнительные выпуски предусматривались как международные выпуски и выходили ограниченным тиражом. Также Панини выпустила специальный альманах, в котором находятся все выпуски, посвящённые Чемпионатам Мира и Европы по футболу

Интересные факты 
Коллекционеры спортивных стикеров и спортивных карточек Панини в г. Москве собираются каждую субботу в парке культуры и отдыха «Сокольники».

Фирма оставалась под контролем семьи Panini и продолжала развиваться, достигнув годового оборота более 600 миллионов евро.

В середине 90-х компания Panini выпустила несколько серии кэпсов для популярной в то время игры «фишки».

Ссылки 
 Официальный сайт Panini Group
 Коллекции наклеек и карточек фирмы Panini

Коллекционные карточки